Holly ist der Name folgender tropischer Wirbelstürme

im Atlantischen Ozean:
 Hurrikan Holly (1969), ein leichter Hurrikan, der als tropisches Tiefdruckgebiet die Kleinen Antillen überquerte
 Hurrikan Holly 1976, ein leichter Hurrikan, der über dem offenen Meer blieb, siehe Atlantische Hurrikansaison 1976

im Pazifischen Ozean:
 Tropischer Sturm Holly 1981, mäßig starker tropischer Sturm in Äquatornähe, siehe Pazifische Taifunsaison 1981
 Taifun Holly 1984, der schwere Schäden in Korea anrichtete, siehe Pazifische Taifunsaison 1984
 Taifun Holly 1987, ein Supertaifun, der weit vom Land entfernt blieb, siehe Pazifische Taifunsaison 1987